

Едмістон — місто, штат Нью-Йорк
 Едмістон — переписна місцевість, штат Нью-Йорк